Dirmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dirmoser (1896–1978), österreichischer Schauspieler
 Oswald Dirmoser (1875–1938), österreichischer Ballistiker
 Richard Dirmoser (1872–1920), österreichischer Maschinenbauer